Honkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), musicien et compositeur finlandais
 (1922-1985), homme politique finlandais
 (né en 1987), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois